Die Reinert Open 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Versmold. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 26. Juli bis 1. August 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Reinert Open 2021 fand am 25. und 26. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Versmold